Сапега, Ян Казимир (?—1730) — польский военный деятель, российский генерал-фельдмаршал.
 Сапега, Ян Пётр (1569—1611) — ротмистр королевский, староста усвятский, «гетман» Марины Мнишек и Лжедмитрия II.
 Сапега, Ян Станислав (1589—1635) — польский военный и государственный деятель, Маршалок надворный литовский (1617—1621), маршалок великий литовский (с 1621).
 Сапега, Ян Фредерик (1680—1751) — государственный деятель и писатель Речи Посполитой.
 Сапега, Ян Фредерик (1618—1664) — участник войн Речи Посполитой с украинскими казаками, Россией и Швецией.
 Сапега, Ян (?—1757) — генерал-майор польских войск, отец Казимира Нестора.